Михай Леонард Чолаку (, родился 11 сентября 1977 года в Констанце) — румынский регбист, выступавший на позиции винга (крыльевого) и флай-хава (блуждающего полузащитника).

Биография 
Чолаку провёл большую часть своей карьеры в «Фаруле» из Констанцы, с которой выиграл чемпионат Румынии в сезоне 1996/1997, а также некоторое время выступал за «Альбервиль».

Дебютную игру за сборную Румынии провёл 30 мая 1998 года в Харькове против Украины. Всего сыграл 10 игр и набрал 12 очков, участвовал в Кубке мира 1999 года. Последнюю игру провёл 17 ноября 2001 года в Лондоне на «Туикенеме» против Англии, завершившуюся разгромным поражением «дубов» со счётом 0:134.

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбисты Румынии
Игроки РК «Фарул»
Игроки РК «Альбервиль»
Игроки сборной Румынии по регби